Weinzierl kan syfta på:

Monica Eek (född Weinzierl), svensk TV-producent och barnskådespelare.
Weinzierl am Walde, kommun i Österrike